Татарщина  — название населённых пунктов.

Белоруссия

Гродненская область 
 Татарщина — деревня в Вороновском районе.
 Татарщина — деревня в Сморгонском районе.

Минская область 
 Татарщина — посёлок в Дзержинском районе.
 Татарщина — деревня в Красненском сельсовете Молодечненского района.
 Татарщина — деревня в Мясотском сельсовете Молодечненского района.
 Татарщина — деревня в Столбцовском районе.

Россия 
 Татарщина — деревня в Даровском районе Кировской области.
 Татарщина — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Татарщина — село в Рассказовском районе Тамбовской области.